Con il termine Mini Clubman si intende un modello di automobile a marchio Mini prodotto in due serie distinte:

 Mini Clubman, automobile prodotta dal 1969 al 1980;
 Mini Clubman, automobile in produzione dal 2007.